Csehország
 Domašov, település a Brno-vidéki járásban
 Domašov nad Bystřicí, település az Olomouci járásban
 Domašov u Šternberka, település az Olomouci járásban
 Domašov, Bělá pod Pradědem településrésze a Jeseníki járásban